Een type van geïllustreerde Bijbel die ontstond aan het Franse hof in de 13e eeuw
Bible moralisée, algemene omschrijving van het type handschrift
Weense Bible Moralisée C.V. 2554, Bible moralisée bewaard in de Osterreichische Nationalbibliothek als Codex Vindobonensis 2554
Weense Bible Moralisée C.V. 1179,  Bible moralisée bewaard in de Osterreichische Nationalbibliothek als Codex Vindobonensis 1179
Bijbel van de Heilige Lodewijk, Bible moralisée gemaakt voor Lodewijk IX van Frankrijk en bewaard in de Catedral Primada de Toledo